Цзюй — ряд омонимичных понятий и собственных имен китайского происхождения:

Имена:
  (кит. 姬鞠), также известный под мононимом Цзюй (кит. 鞠) — легендарный предок китайской династии Чжоу.
Цзюй — несколько омонимичных в кириллической или бестоновой латинской записи китайских фамилий. Носители:
  (кит. 居文沛, р. 1975) — китайская актриса и медиа-ведущая.
 Цзюй Вэньцзюнь (; р. 1991) — китайская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2009), участница олимпиад в составе сборной КНР.
  (кит. 居廉, 1828—1904), он же Гу Цюань или Гэшань Лаожэнь — китайский художник.
  (кит. 居巢, 1811—1865), он же Цзюй Мэйшэн или Мэйчао — китайский художник, старший брат или кузен Цзюй Ляня.
 Цзюй Чжэн 1876—1951) — тайваньский политик и юрист.
Исторические и географические объекты
  — царство времён династии Чжоу.
  — административный центр и главная цитадель царства Цзюй.
 Цзюйсянь (городской уезд Цзюй) — уезд в составе современного города/городского округа Жичжао на месте древнего города Цзюй.
Прочее
 «Цзюй Доу» — кинофильм режиссёров Чжана Имоу и Яна Фэнляна, вышедший на экраны в 1990 году.